Суперкубок Угорщини з футболу 2006 — 7-й розіграш турніру. Матчі відбулись 17 і 20 липня 2006 року між чемпіоном Угорщини клубом Дебрецен та володарем кубка Угорщини клубом Фегервар.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2006
Угорщина
2006 в угорському спорті